Geografia:
 Birr – historyczna nazwa miejscowości Buc we Francji
 Birr – miasto w Irlandii
 Birr – gmina w Szwajcarii, w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Inne:
 Birr – waluta w Etiopii
 Birr (ang. Birr Castle) – zamek w Irlandii

Osoby:
 Kevin Birr (ur. 1969) – amerykański curler
 Todd Birr (ur. 1968) – amerykański curler

Zobacz też:
 BIR